Dod ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Dod Mantle (* 1955), britischer Kameramann
 Charlotte Dod (1871–1960), englische Tennisspielerin
 Elmar Dod (* 1947), deutscher Schriftsteller, Philosoph und Pädagoge
 William Dod (1867–1954), englischer Bogenschütze

DOD steht für:
 DOD Electronics, US-amerikanischer Hersteller von Effektgeräten, siehe Harman International Industries #Marken
 Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Flughafen Dodoma (IATA-Code), tansanischer Flughafen

DoD oder DOD steht für:
 Dance of Death (Album), Album der Band Iron Maiden
 Dance or Die, deutsche Band
 Day of Defeat, teambasierter Online-Ego-Shooter 
 Definition of Done, siehe Scrum #Definition of Done
 Department of Defense, Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten
 Depth of discharge, Entladungsgrad von Akkus
 DoD-Schichtenmodell, Modell der Aufgabenschichten des Internets
 Drop on Demand, industrielle Drucktechnik

Siehe auch:
 DÖD
 Dodd
 Dot
 Dode

Abkürzung